Влодзимеж Крушиньский (; 15 июня 1951, Познань) — польский шахматист, международный мастер (1982). Победитель командного чемпионата Польши 1978 года.

В период с 1973 по 1981 гг. участвовал в 9-и личных чемпионатах Польши. Лучший результат — бронзовая медаль чемпионата 1979 года.

Многократный участник командных чемпионатов Польши в составе следующих команд: 
 «Pocztowiec», г. Познань (1969, 1971, 1975); 
 «Łączność», г. Быдгощ (1977—1979); 
 «Шахтёр 09», г. Мысловице (1980—1988, 1990);
 «Силезия», г. Свентохловице (1994). 
Выиграл 6 командных медалей: 1 золотую (1978), 2 серебряные (1985 и 1986) и 3 бронзовые (1969, 1971 и 1984), а также 5 медалей в индивидуальном зачёте: 2 золотые (1978 и 1982), 1 серебряную (1988) и 2 бронзовые (1977 и 1987).

По состоянию на июнь 2021 года не входил в число активных польских шахматистов и занимал 225-ю позицию в национальном рейтинг-листе.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Влодзимежа Крушиньского в личных чемпионатах Польши
 Выступления Влодзимежа Крушиньского в командных чемпионатах Польши

Шахматисты Польши